Скотный двор — часть крестьянского двора, предназначенная для содержания сельскохозяйственных животных.
 В искусстве этим названием обозначается книга Дж. Оруэлла и произведения по её сюжету:
 «Скотный двор» — повесть английского писателя Джорджа Оруэлла, написанная в 1943—44 гг.
 «Скотный двор» — британский мультфильм 1955 года, экранизация одноимённой повести Оруэлла.
 «» — телефильм 1999 года, экранизация одноимённой повести Оруэлла.
 «» — фильм, экранизация одноимённой повести Оруэлла.
 «» — порнофильм.